|-
| 174301 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174302 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174303 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174304 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174305 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174306 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174307 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174308 - || || 4 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174309 - || || 4 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174310 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174311 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174312 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174313 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174314 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174315 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174316 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174317 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174318 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174319 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174320 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174321 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174322 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174323 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174324 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174325 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174326 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174327 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174328 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174329 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174330 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174331 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174332 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174333 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174334 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174335 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174336 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174337 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174338 - || || 14 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174339 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174340 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174341 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174342 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174343 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174344 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174345 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174346 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174347 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174348 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174349 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174350 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174351 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174352 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174353 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174354 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174355 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174356 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174357 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174358 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174359 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174360 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174361 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174362 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174363 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174364 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174365 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174366 - || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174367 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174368 - || || 29 d'octubre de 2002 || Mount Hopkins || T. B. Spahr
|-
| 174369 - || || 29 d'octubre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 174370 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174371 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174372 - || || 31 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174373 - || || 31 d'octubre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 174374 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174375 - || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174376 - || || 30 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174377 - || || 31 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174378 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174379 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174380 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174381 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174382 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174383 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174384 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174385 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174386 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174387 - || || 4 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174388 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174389 - || || 2 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174390 - || || 4 de novembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174391 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174392 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174393 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174394 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174395 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174396 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174397 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174398 - || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174399 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174400 - || || 6 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

4